Radenka je lahko:
 Radenka (ime), žensko osebno ime
 Radenka, Srbija, naselje v Občini Kučevo, Srbija